Анато́лий Алексе́евич Чука́нов (10 мая 1951, Новоспасовка, Миллеровский район, Ростовская область — 12 июня 2021) — советский велогонщик, заслуженный мастер спорта СССР (1976), олимпийский чемпион.

Выступал за «Спартак» (Ворошиловград). В сборную команду СССР входил с 1976 года. Чемпион Олимпийских игр 1976 и чемпионата мира 1977 в командной гонке на 100 км. Чемпион СССР 1976 в индивидуальной гонке на 40 км с раздельным стартом и командной гонке на 100 км.

Награждён орденом «Знак Почёта».

Примечания

Литература 
 
 Чуканов Анатолий Алексеевич

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Почётные граждане Луганска